Johannes Attems ist der Name folgender Personen:

* Johannes Attems (Bankmanager) (* 1947), österreichischer Bankmanager
 Johannes Attems (Mediziner), österreichischer Pathologe